Batsari kan syfta på följande platser:

Indonesien 

 Tanjung Batsari, udde, Moluckerna,

Nigeria 

 Batsari (distriktshuvudort), Katsina, 
 Batsari (distrikt), Katsina, 
 Batsari (ward), Katsina, 

Robotskapade Indonesienförgreningar
Robotskapade Nigeriaförgreningar